

Culture et société

Littérature 
 Le Château d'Eppstein est un roman d'Alexandre Dumas père écrit en collaboration avec Paul Meurice, publié pour la première fois en 1843 et réédité en 1932 chez Nelson (Édimbourg, Écosse).

Patronyme 

 Cora Eppstein, nom de scène de Varena Eppstein (1900-1939), chanteuse et résistante allemande au nazisme ; 
 David Eppstein (1963-), un informaticien et mathématicien américain ;
 Paul Eppstein (1902-1944), un sociologue allemand, président du conseil juif du ghetto de Theresienstadt.

Toponyme 

 Eppstein, une commune de Hesse ;
 , une commune de Rhénanie-Palatinat.
Patronyme juif